Туйсерка́н () — одна из 8 областей (шахрестанов) иранской провинции Хамадан. Административный центр — город Туйсеркан.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی شهرستان تویسرکان)
 Колькольруд (بخش قلقل‌رود)
Население области на 2006 год составляло 109 262 человека.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Хамадана